Elliot B. Koffman – amerykański profesor informatyk 
 Laura Koffman – amerykańska aktorka
 Moe Koffman – kanadyjski muzyk jazzowy i kompozytor

Zobacz też 
 Kofman